DGT puede referirse a:
 Dirección General de Tráfico;
 Dirección General de Tributos;
 Dirección General de Trabajo;
 Aeropuerto de Sibulan (Filipinas), en su código IATA.

Acrónimos